T’ien Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tian He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Qingliu He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Tian He (vattendrag i Kina, lat 40,69, long 116,57), 

Robotskapade Kinaförgreningar